

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Pałuki est un village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pałuki est une région historique et ethnographique